KQs steht für:
 King Queen (suited), eine Hand im Poker, siehe Wahrscheinlichkeiten bei Texas Hold’em

KQS steht für:
 Kleinste-Quadrate-Schätzer bzw. kurz KQ-Schätzer, siehe Methode der kleinsten Quadrate

kqs steht für:
 Nord-Kissi (ISO-639-3-Code), Varietät von Kissi (Sprache), westatlantische Tonsprache in Guinea und Sierra Leone

Abkürzung